Медаль Пе́ркина — ежегодно присуждаемая награда   для учёного, проживающего в США за «инновации в области прикладной химии, результатом которых стал выдающийся коммерческий успех». Считается высшей наградой США в области химической промышленности.

Награда была учреждена в 1906 году в честь 50-летия с момента открытия мовеина — первого в мире синтетического красителя, английским химиком Уильям Генри Перкином и названа его именем. Первая награда была вручена Уильяму Перкину во время его визита в США за год до смерти. Следующая награда была вручена в 1908 году и с тех пор присуждается каждый год.

Награждённые медалью Перкина 

 1906 — Сэр Уильям Генри Перкин
 1908 — Дж. Б. Ф. Херресхофф
 1909 — 
 1910 — Эдвард Ачесон
 1911 — Чарльз Холл
 1912 — 
 1913 — 
 1914 — Хайат, Джон
 1915 — Эдвард Вестон
 1916 — Лео Хендрик Бакеланд
 1917 — 
 1918 — Огюст Росси
 1919 — 
 1920 — 
 1921 — Уиллис Уитни
 1922 — 
 1923 — 
 1924 — Фредерик Бекет
 1925 — Хью Мур
 1926 — Ричард Б. Мур
 1927 — 
 1928 —  Ирвинг Ленгмюр
 1929 — Евгений Салливан
 1930 — Герберт Доу
 1931 — 
 1932 — 
 1933 — 
 1934 — Колин Финк
 1935 — , младший
 1936 — 
 1937 — Томас Мидгли, младший
 1938 — Фрэнк Тон
 1939 — Вальтер Лэндис
 1940 — 
 1941 — 
 1942 — 
 1943 — Роберт Уилсон
 1944 — Гастон Дюбуа
 1945 — 
 1946 — Фрэнсис Фрари
 1947 — 
 1948 — Кларенс Белки
 1949 — Карл Минер
 1950 — Эгер Мерфри
 1951 — Генри Говард
 1952 — Роберт Бёрнс
 1953 — 
 1954 — Роджер Адамс
 1955 — Роджер Уильямс
 1956 — Эдгар Бриттон
 1957 —  Гленн Теодор Сиборг
 1958 — Вильгельм Кролл
 1959 — Эжен Гудри
 1960 —  
 1961 — 
 1962 — 
 1963 — 
 1964 — 
 1965 —  Карл Марвел
 1966 —  Мэнсон Бенедикт
 1967 —  
 1968 — Генри Хасс
 1969 — 
 1970 — 
 1971 — 
 1972 — Роберт Бернс МакМуллин
 1973 — 
 1974 — Эдвин Лэнд
 1975 — Карл Джерасси
 1976 —  
 1977 —  Пол Джон Флори
 1978 — 
 1979 — Джеймс Идол, младший
 1980 — Герман Френсис Марк
 1981 — 
 1982 —  Герберт Чарльз Браун
 1983 — 
 1984 —  
 1985 — 
 1986 — Петр Регна
 1987 —  и 
 1988 — Джеймс Рот
 1989 — Фредерик Кэрол
 1990 — 
 1991 — 
 1992 — 
 1993 — Романкив, Любомир
 1994 — Маринус Лос
 1995 — Делберт Мейер
 1996 — Марион Фрэнсис
 1997 — Стефани Кволек
 1998 — 
 1999 — Альберт Карр
 2000 — 
 2001 — 
 2002 — 
 2003 — Уильям Джойс
 2004 — Гордон Мур
 2005 — 
 2006 — 
 2007 — Герберт Бойер
 2008 — Ян Шенкленд
 2009 — 
 2010 —  Рональд Бреслоу
 2011 — 
 2012 — Роберт Лангер
 2013 — 
 2014 — 
 2015 — 
 2016 — 
 2017 —

Примечания 

Перкина
Медали США
Награды, появившиеся в 1906 году